Winsor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Winsor Township (Michigan)
 Winsor Township (Minnesota)
 Winsor Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Windsor Township